W sieci – utwór dramatyczny Jana Augusta Kisielewskiego z 1899 roku
 W sieci – powieść Michaela Crichtona z 1993 roku (znana też pod tytułem System)
 W sieci – powieść Thomasa Pynchona z 2013 roku
 W sieci – film z 1994 roku, będący ekranizacją powieści Michaela Crichtona
 W Sieci – polski tygodnik